SV Dalfsen (voetbal)
 SV Dalfsen Handbal